Cette page ne répertorie que les titres de films strictement homonymes. Pour les autres adaptations au cinéma, consulter le paragraphe "Adaptations" dans l'article de la nouvelle, mis en lien ci-dessous :
 L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) est un roman court écrit par Robert Louis Stevenson et publié en 1886. Il est à l'origine de nombreuses adaptations pour le cinéma, la télévision ou la scène :

Adaptations 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, film muet d'Otis Turner sorti en 1908, avec Hobart Bosworth;
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde, film muet de Herbert Brenon, sorti en 1913, avec King Baggot ;
 Docteur Jekyll et M. Hyde, film muet de Lucius Henderson, sorti en 1912 ;
 Docteur Jekyll et M. Hyde, film muet de John S. Robertson sorti en 1920, avec John Barrymore ;
Docteur Jekyll et M. Hyde, film de Rouben Mamoulian sorti en 1931, avec Fredric March ;
Docteur Jekyll et M. Hyde, film de Victor Fleming sorti en 1941, avec Spencer Tracy ;
Docteur Bunny et mister Bugs, dessin animé parodique de Looney Tunes sorti en 1955 ; 
Les Deux Visages du Docteur Jekyll, film de Terence Fisher sorti en 1960, avec  ;
Le Testament du docteur Cordelier, téléfilm de Jean Renoir, diffusé en 1961, avec Jean-Louis Barrault (adaptation non officielle) ;
Docteur Jerry et Mister Love, comédie américaine de Jerry Lewis sortie en 1963.
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, téléfilm de Charles Jarrott, diffusé en 1968, avec Jack Palance ;
Dr Jekyll et Sister Hyde, film de Roy Ward Baker sorti en 1971, avec Ralph Bates et Martine Beswick ;
Docteur Jekyll et M. Hyde, film de Gérard Kikoïne sorti en 1989, avec Anthony Perkins ;
Jekyll & Hyde, comédie musicale créée en 1990 par ,  et Leslie Bricusse ;
Jekyll & Hyde, téléfilm de David Wickes diffusé en 1990, avec Michael Caine ;
Dr Jekyll et Ms Hyde, film  de David Price sorti en 1995 ;
Dr Jekyll & Mistress Hyde, film de Tony Marsiglia sorti en 2003.
 , téléfilm de Maurice Phillips avec John Hannah en 2003 ;
 Jekyll and Hyde, série télévisée britannique de Charlie Higson diffusée en 2015.

Voir aussi 
 

Personnage de fiction lié à Londres